Раифа:

Египет 
 Райфа (Раифа) — историческое название города Эт-Тур в Египте.

Россия 
 Местечко Раифа — посёлок в Зеленодольском районе Татарстана.
 Раифский Богородицкий монастырь — действующий мужской монастырь Казанской епархии Русской православной церкви.
 Раифское озеро — озеро в Зеленодольском районе Татарстана.